Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1949 (officieel FIFA Jeugdtoernooi 1949) was de 2e editie van het, door de FIFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 18 april en 21 april gespeeld in Nederland. Er deden 7 teams mee. Frankrijk werd voor de eerste keer winnaar. De finale in Rotterdam werd met 4–1 gewonnen van Nederland. België werd derde.

Knock-outschema

Om vijfde plaats

Voetbal in 1949
Voetbalwedstrijd in Nederland
Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal